La science de l'environnement ou science environnementale est une discipline qui intègre les sciences physiques et biologiques telles la physique, la chimie (la biochimie et la chimie de l'environnement), la biologie, l'écologie, la pédologie, la géologie, la géomorphologie, la géographie, la climatologie, l'écologie rétrospective, l'histoire environnementale, etc. afin de mener l'étude de l'environnement.

Dans un monde de plus en plus mondialisé et global certains problèmes tels que le dérèglement climatique et la crise de la biodiversité ne peuvent être appréhendés et traités qu'à l'échelle planétaire ou à celle des biomes et des continents. Les « politiques environnementales » sont construites sur la base des connaissances, bilans et évaluations environnementales apportées par les sciences de l'environnement.

Les sciences de l'environnement et le citoyen 
Les sciences de l'environnement contribuent à l'émergence d'une « culture de l'environnement » et dans le monde rural de l'agri-environnement et intègrent parfois une dimension de science citoyenne et science participative, éventuellement dans une perspective de démocratie participative.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Environnement
 Développement durable
 Santé environnementale
 Bon état écologique
 Sciences de l'environnement
 Empreinte écologique

Liens externes 
 
 
 La science de l'environnement en lien avec la santé - science-environnement.com

Bibliographie 
 Ramade F (1993) Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement. Ediscience international.

Sciences naturelles
Sciences de la Terre